Ла-Шапе́ль-д’Аланьо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Мюра. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15041.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 80 км южнее Клермон-Феррана, в 45 км к северо-востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 240 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 154 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 113 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 113 активных работали 109 человек (57 мужчин и 52 женщины), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 41 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Жарруссе (XV век). Памятник истории с 1992 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь